Paper Wings ("ali di carta" in lingua inglese) può riferirsi a

Paper Wings – singolo dei Rise Against del 2005, dall'album Siren Song of the Counter Culture
Paper Wings – album dei Cauterize del 2005